Иван Басов:
 Басов, Иван Алексеевич (1943 — 2017) — советский и российский учёный геолог.
 Басов, Иван Сидорович (1905 — 1964) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.